FDP peut désigner :

partis politiques
 Freie Demokratische Partei (en français, Parti libéral-démocrate), en Allemagne ;
 Front pour la démocratie et le progrès, un parti politique au Sénégal ;
 Freisinnig-Demokratische Partei (en français, Parti radical-démocratique), aujourd'hui Parti libéral-radical, en Suisse.

autres
 fils de pute, dans le langage SMS ;
 frais de port ;
 Fête des Pères ;
 formule de politesse, dans une lettre ou un courrier ;
 fusil de précision ;
 frein discal postérieur ;
 Flexor digitorum profundus, dénomination latine en terminologie anatomique pour le muscle fléchisseur profond des doigts ;
  (voir Invasion du Panama par les États-Unis) ;
 Française de Proximité, la nouvelle filiale de distribution de FDJ.